Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился с 11 по 12 марта 2017 в городе Абердин.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2017, который состоялся в октябре 2017 в городе Шампери (Швейцария).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Билли Мортона, победившая в финале команду скипа Крейга Уодделла. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Кэмерона Брайса и Scott MacLeod.

Билли Мортон стал чемпионом Шотландии среди смешанных команд во 2-й раз, учитывая его участие в команде Кайла Смита, выигравшей чемпионат Шотландии 2014.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Полуфиналы. 12 марта, 11:30

Финал. 12 марта, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Шотландии в 2017 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд